Соревнования по гольфу в одиночном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли с 19 по 24 сентября. Приняли участие 75 спортсменов из двух стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный протокол игр
 Результаты соревнований